Sachin (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk
 Sachin (India), een plaats in India
 Sachin (acteur), Indiaas acteur